Гуц Василь Григорович — радянський політичний діяч, міський голова Броварів (1947—1948).
 Гуц Олександр Костянтинович (1947) — російський професор, доктор фізико-математичних наук в області геометрії та топології.
 Гуц Олена Христофорівна (1930) — радянська та українська гімнастка, суддя міжнародної категорії та диктор спортивних змагань.
 Гуц Полікарп (1927—1993)  — український священнослужитель, єпископ Донецько-Луганської єпархії УПЦ КП.
 Гуц Сергій Сергійович (1990—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища